Финал X Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Одессе по круговой системе. В нём принял участие 21 спортсмен. Главный судья — Л. Гиршфельд.

За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Как и на предыдущем чемпионате Вячеслав Щёголев и Андрис Андрейко набрали равное количество очков — по 14. За звание чемпиона страны 20-27 декабря был проведён дополнительный матч. Оба соперника опять набрали одинаковое количество очков. По положению о соревновании Чемпионом страны был признан Вячеслав Щёголев. Второе место у Андриса Андрейко.

Итоговое положение

Дополнительный матч

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1964
Спортивные соревнования в Одессе
1964 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1964 году